В криптографії, SEAL () — це дуже швидкий потоковий шифр оптимізований для машин зі словом в 32 біти і чималою RAM.
 SEAL — спецпризначенці ВМС у США.
 Seal — британський співак.